Mansart puede hacer referencia a:

 Jules Hardouin-Mansart (1646-1709), arquitecto francés; 
 François Mansart (1598-1666), arquitecto francés; 
 la mansarda, ventana abierta en el tejado.